Cratere Crommelin – cratere lunare
 Cratere Crommelin – cratere su Marte